Толстый Мыс — название населённых пунктов в России:

 Толстый Мыс — район города Геленджик.
 Толстый Мыс — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края.
 Толстый Мыс — исчезнувший населённый пункт в Заларинском районе Иркутской области.